Список эпизодов американского комедийного телесериала «Бывает и хуже», выходящего на телеканале ABC с 30 сентября 2009 года по 22 мая 2018 года.

Обзор сезонов 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
! colspan="2" rowspan="2"| Сезон
! rowspan="2"| Эпизоды
! colspan="2"| Оригинальная дата показа
|-
! Премьера сезона
! Финал сезона
|-
| style="background-color: #0F5892; color: #100; text-align: center; top" |
| [[Список эпизодов телесериала «Бывает и хуже»#Сезон 1 (2009-10)|1]]
| 24
| 30 сентября 2009
| 19 мая 2010
|-
| style="background-color: #F9E843; color: #100; text-align: center; top" |
| [[Список эпизодов телесериала «Бывает и хуже»#Сезон 2 (2010-11)|2]]
| 24
| 22 сентября 2010
| 25 мая 2011
|-
| style="background-color: #A8BF4F; color: #100; text-align: center; top" |
| [[Список эпизодов телесериала «Бывает и хуже»#Сезон 3 (2011-12)|3]]
| 24
| 21 сентября 2011
| 23 мая 2012
|-
| style="background-color: #72BBE6; color: #100; text-align: center; top" |
| [[Список эпизодов телесериала «Бывает и хуже»#Сезон 4 (2012-13)|4]]
| 24
| 26 сентября 2012
| 22 мая 2013
|-
| style="background-color: #82CAFA; color: #100; text-align: center; top" |
| [[Список эпизодов телесериала «Бывает и хуже»#Сезон 5 (2013-14)|5]]
| 24
| 25 сентября 2013
| 21 мая 2014
|-
| style="background-color: #C5FFE6; color: #100; text-align: center; top" |
| [[Список эпизодов телесериала «Бывает и хуже»#Сезон 6 (2014-15)|6]]
| 24
| 24 сентября 2014
| 13 мая 2015
|-
| style="background-color: #C5E384; color: #100; text-align: center; top" |
| [[Список эпизодов телесериала «Бывает и хуже»#Сезон 7 (2015-16)|7]]
| 24
| 23 сентября 2015
| 18 мая 2016
|-
| style="background-color: #FFFACD; color: #100; text-align: center; top" |
| [[Список эпизодов телесериала «Бывает и хуже»#Сезон 8 (2016-17)|8]]
| 23
| 11 октября 2016
| 16 мая 2017
|-
| style="background-color: #3399ff; color: #100; text-align: center; top" |
| [[Список эпизодов телесериала «Бывает и хуже»#Сезон 9 (2017-18)|9]]
| 24
| 3 октября 2017
| 22 мая 2018
|}

Список серий

Сезон 1 (2009-10)

Сезон 2 (2010-11)

Сезон 3 (2011-12)

Сезон 4 (2012-13)

Сезон 5 (2013-14)

Сезон 6 (2014-15)

Сезон 7 (2015-16)

Сезон 8 (2016-17)

Сезон 9 (2017-18)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Бывает и хуже
Бывает и хуже